Ullerød kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Ullerød (Sønder Dalby Sogn) – en bebyggelse i Sønder Dalby Sogn, Faxe Kommune
 Ullerød (Hørsholm) – en bebyggelse og et ejerlav i Karlebo Sogn, Fredensborg Kommune
 Ullerød (Hillerød Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ullerød Sogn, Hillerød Kommune